Серхио Наварро:
 Наварро, Серхио (род. 1936) — чилийский футболист, защитник.
 Наварро, Серхио (род. 1979) — испанский футбольный тренер.